Porák může označovat:

 geografické pojmy
 Porák – potok u Jičína
 Malý Porák – potok u Jičína
 Velký Porák – potok u Jičína

 příjmení
 Arnošt Porák (1849–1918) – českokrumlovský podnikatel
 Antonín Porák (1815–1892) – český lékař a politik
 Gita Porák-Varna (1905–1978) – malířka
 Jaroslav Porák (1931–1995) – český bohemista a slavista